Nhandu sylviae est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Theraphosidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Haut-Takutu-Haut-Essequibo au Guyana. Elle se rencontre vers Isherton.

Description 
Le mâle holotype mesure  et la femelle paratype

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite par Sherwood, Gabriel et Brescovit en 2023.

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Sylvia Marlene Lucas.

Publication originale 
 Sherwood, Gabriel & Brescovit, 2023 : « Nhandu sylviae sp. nov.: first record of the genus from Guyana (Araneae: Theraphosidae). » Arachnology, , , .

Liens externes

Notes et références 

Theraphosidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Guyana